Morawskyj ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Morawskyj (* 1992), ukrainischer Biathlet
 Wolodymyr Morawskyj (* 1989), ukrainischer Biathlet

Siehe auch:
 Morawski